Фабьен Франкель (; родился 6 апреля 1994, Лондон, Великобритания) — британский актёр, известный главным образом благодаря роли Кристона Коля в фэнтезийном сериале «Дом Дракона» от HBO.

Биография 
Фабьен Франкель родился в 1994 году в Великобритании и рано начал актёрскую карьеру. Он сыграл, в частности, в фильмах «Змей» и «Рождество на двоих», но к 2021 году оставался малоизвестным актёром. В апреле 2021 года стало известно, что Франкель получил одну из ключевых ролей в фэнтезийном сериале «Дом Дракона» — роль Кристона Коля.

Фильмография

Примечания 

Актёры Великобритании